Джон Салливан (; 17 февраля 1740 — 23 января 1795) — американский генерал ирландского происхождения, член Континентального конгресса, участник Войны за независимость США, дважды губернатор штата Нью-Гэмпшир. Известен как инициатор похода на ирокезов («Экспедиции Салливана»).

Ранние годы 
Салливан родился в , в Нью-Гэмпшире, провинции Британской Америки. Он стал третьим сыном в семье ирландских переселенцев с полуострова Бэра и ирландском графстве Корк. Его отец был школьным учителем, а один из его братьев, Джеймс Салливан, впоследствии стал губернатором Массачусетса. Его другой брат, Бенжамин, служил на британском флоте и умер ещё до начала американской войны за независимость. Его отец Джон Оуэн («Eoghan») О’Салливан был сыном Филипа О’Салливана из Бэр-оф-Эрдеа, мелкого дворянского рода и потомок клана О’Салливан Бэр, линии Эрдеа-Касл. Этот род был понижен в статусе до обычного крестьянского за католическое вероисповедание. После иммиграции в Массачусетс в 1723 году Джон-Старший перешёл в протестантизм.

В 1760 году Салливан женился на Лидии Ремик Востер из Киттери; в их семье было шесть детей: Марджери (умерла в детстве), Лидия, Джон, Джеймс, Джордж (впоследствии депутат нью-джерсийской легислатуры) и вторая Марджери, которая тоже умерла в детстве.

C 1758 по 1760 год Салливан изучал право у юриста и будущего политика Самуэля Ливермора. В 1763 году он сам приступил к юридической практике в Бервике а в 1764 году переехал в Дурхам. В 1773 году к его фирме присоединился . Салливану удалось установить хорошие отношения с губернатором Нью-Гэмпшира, , который принял пост с 1767 года. В 1772 году губернатор присвоил Салливану звание майора ополчения. Однако по мере нарастания конфликта между колониями и Англией, Салливан стал отдаляться от губернатора и сближаться с протестующими.

В 1774 году губернатор Уэнтворт распустил Ассамблею Нью-Гэмпшира, а Континентальный конгресс призвал поддержать протестующий Бостон; в ответ на это 21 июля 1774 года в Экзетере собрался Первый провинциальный конгресс Нью-Гэмпшира, где Салливан стал делегатом от Дургама. Там он был избран вместе с Натаниелем Фолсомом делегатом на Первый Континентальный Конгресс от Нью-Гэмпшира.

19 октября 1774 года был издан королевский приказ, запрещающий продавать оружие в колонии, а губернаторам было приказано конфисковать запасы пороха у колонистов. Пол Ревир сообщил в Портсмут об этом распоряжении, и тогда 4 декабря портсмутское ополчение совершило набег на форт Уильям и Мэри. Салливан не участвовал в первом набеге, но руководил вторым набегом 15 декабря. Ему удалось захватить 16 орудий, 60 мушкетов. Губернатор не решился преследовать и арестовывать Салливана, поскольку чувствовал, что его не поддержат в этом вопросе.

В январе 1775 года собрался Второй провинциальный конгресс, на котором Салливан и Джон Лэнгдон были избраны депутатами на Второй Континентальный конгресс. По предложению Салливана было составлено прошение губернатору о созыве Ассамблеи Нью-Гэмпшира, но губернатор отказал и уволил Салливана из ополчения. Салливан прибыл в Филадельфию, когда уже стало известно о столкновениях с англичанами у Лексингтона и Конкорда и присоединился к тем, кто выступал за открытое вооружённое сопротивление.

15 июня 1775 года Конгресс постановил превратить массачусетских ополченцев, осаждающих Бостон, в Континентальную армию и учредил должность главнокомандующего. В те же дни были избраны четыре генерал-майора и восемь бригадных генералов, одним из которых стал Салливан.

Война за независимость

Сражение на Лонг-Айленде

Кампания в Нью-Джерси

Сражение при Род-Айленде

Экспедиция Салливана

Работа в Конгрессе

Примечания

Литература 
 
 
 Fischer, Joseph R. A Well-Executed Failure: The Sullivan campaign against the Iroquois, July-September 1779. Columbia, SC: University of South Carolina Press, 2007. ISBN 978-1-57003-837-2

Статьи

Ссылки 
  
 At the Center of the Storm: John Sullivan of New Hampshire

Губернаторы Нью-Гэмпшира
Генеральные прокуроры Нью-Гэмпшира
Участники Войны за независимость США
Члены Континентального конгресса от Нью-Гэмпшира
Генералы Континентальной армии